

Astronomia
 3722 Urata – asteroide della fascia principale
 112P/Urata-Niijima – cometa periodica appartenente alla famiglia delle comete gioviane

Persone
 Itsuki Urata – calciatore giapponese
 Naoya Urata – cantante e ballerino giapponese
 Takeshi Urata – astronomo giapponese